Lluci Anni Bel·liè (Lucius Annius Bellienus) va ser un militar romà. Formava part de la gens Ànnia, una antiga família romana d'origen plebeu.

Era oncle de Catilina. Era centurió quan per ordre de Sul·la va matar a Quint Lucreci Ofel·la que volia ser cònsol en contra la llei i dels desitjos de Sul·la. Va ser condemnat uns anys després, el 64 aC, a requeriment de Juli Cèsar.

Referències 

Centurions romans
Bellie, Luci Anni